

Pessoas

 Marcelino e Pedro — mártir romano dos séculos III e IV
 Narciso, Ageu e Marcelino — mártir romano do 
 Amiano Marcelino — oficial e historiador romano do 
 Marcelino (conde do Oriente) — oficial romano do 
 Marcelino (presidente) — oficial romano do 
 Papa Marcelino — papa do final do  e começo do IV
 Conde Marcelino — cronista bizantino do 
 Marcelino Champagnat — santo católico dos séculos XVIII e XIX
 Marcelino de Assis Tostes — político brasileiro dos séculos XIX e XX, melhor conhecido como Barão de São Marcelino

Outros
 Marcelino, Pão e Vinho
 Santos Marcelino e Pedro (título cardinalício)

Desambiguações de antropônimos